Rohe steht für:

 das Territorium eines neuseeländischen Māori-Stammes, siehe Iwi

Rohe ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard F. Rohe (1939–1995), deutscher Medienmanager; von 1987 bis 1989 Intendant des RIAS Berlin
 Erich Rohe (1937–2020), deutscher Fußballspieler
 Ernst-Heinrich Rohe (1931–2012), deutscher Manager
 Georgia van der Rohe (1914–2008), deutsche Tänzerin, Schauspielerin und Regisseurin
 Hans Rohe (1931–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Joseph Anton Rohe (1814–1892), deutscher Kaufmann und Stifter
 Karl Rohe (1934–2005), deutscher Politikwissenschaftler
 Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), deutscher Architekt
 Mathias Rohe (* 1959), deutscher Islamwissenschaftler und Jurist
 Peter Rohe (* 1941), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Rohé